Ґміна Рокетниця може посилатися на такі сторінки:
 Ґміна Рокитниця (Ярославський повіт) — сільська ґміна у Підкарпатському воєводстві
 Ґміна Рокетниця (Познанський повіт) — сільська ґміна у Великопольському воєводстві